Huntingdon pode se referir a:

 Estados Unidos
 Huntingdon, cidade no Tennessee
 Huntingdon, cidade na Pensilvânia

 Inglaterra
 Huntingdon (Inglaterra), uma cidade no Cambridgeshire

Desambiguação